Министе́рство се́льского хозя́йства, иррига́ции и животново́дства ( ) — орган исполнительной власти Афганистана, ответственный за аграрную политику государства. Помимо прочего курирует работу администрации Гильменда и долины Аргандаб.

Руководители ведомства 

 Сайед Хусейн Анвари (22 декабря 2002 — 7 декабря 2004)
 Обайдулла Рамин (2004 — 11 октября 2008)
 Мохаммад Асеф Рахими (11 октября 2008 — 2014)
 Ассадулла Замир (2015 — сентябрь 2017)
 Насир Ахмад Дуррани (сентябрь 2017 — август 2021)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 , August 16, 2016, Afghanistan Embassy Washington D.C.

Афганистан
Афганистан
Сельского хозяйства